Demokratische Partei oder Demokraten ist der Name (oder die deutsche Übersetzung des Namens) der folgenden politischen Parteien:
 Albanien: Demokratische Partei Albaniens
 Äquatorialguinea: Partido Democrático de Guinea Ecuatorial
 Australien: Australian Democrats
 Belize: United Democratic Party (Belize)
 Brasilien: Democratas
 Bulgarien: Demokratische Partei (Bulgarien)
 Cookinseln: Democratic Party
 Deutschland:
 Deutsche Demokratische Partei (1918–1930)
 Demokratische Partei (Baden) (1946–1948)
 Demokratische Partei Deutschlands (1947/48)
 Demokratische Partei Deutschlands (1995)
 Deutsche Demokratische Partei (2004)
 Grönland: Demokraatit
 Hongkong (VR China): Democratic Party (Hongkong)
 Indonesien:
 Demokratische Partei (Indonesien)
 Demokratische Partei des Kampfes Indonesiens
 Italien:
 I Democratici (1999–2002)
 Partito Democratico
 Japan:
 Demokratische Partei (Japan, 1947–1950)
 Demokratische Partei Japans (1954–1955)
 Demokratische Partei (Japan, 1996–2016)
 Demokratische Fortschrittspartei (Japan), seit 2016
 Katalonien: Partit Demòcrata Europeu Català
 Kenia: Democratic Party
 Kosovo:
 Kosova Demokratik Türk Partisi
 Demokratische Partei des Kosovo (PDK)
 Luxemburg: Demokratesch Partei
 Moldau: Demokratische Partei Moldaus
 Mongolei: Demokratische Partei (Mongolei)
 Nauru: Demokratische Partei Nauru
 Neuseeland: Democratic Party
 Nordkorea: Koreanische Demokratische Partei, heute Koreanische Sozialdemokratische Partei
 Norwegen: Demokratene
 Österreich:
 Demokraten (1918–1938)
 Demokratische Partei Österreichs (1945–1949)
 Die Demokraten (1991–2002)
 Osttimor: Partido Democrático (Osttimor)
 Polen: Partia Demokratyczna – demokraci.pl
 Portugal: Partido Democrático (Portugal), umgangssprachliche Bezeichnung für die Partido Republicano Português in der Zeit von 1912 bis 1926
 Russland: Demokratische Partei Russlands
 Ryūkyū-Inseln (USA-verwaltet): Demokratische Partei Ryūkyū, siehe Liberaldemokratische Partei Okinawa
 Schweiz: Demokratische Partei (Schweiz)
 Serbien:
 Demokratska stranka
 Demokratska stranka Srbije
 Slowakei: Demokratická strana
 Südafrika: Democratic Party (Südafrika)
 Südkorea:
 Minju-Partei (Südkorea, 2005), 2000 gegründet als Sae-cheonnyeon-minju-dang (Millennium Demokratische Partei), 2005 in Demokratische Partei (2005–2007) umbenannt
 Minju-Partei (Südkorea, 2008) (Demokratische Partei von 2008–2011)
 Minju-Partei (Südkorea, 2013), 2012 gegründet als Minju-tonghap-dang (Demokratische Vereinte Partei), 2013 in Demokratische Partei umbenannt (2013–2014)
 Deobureo-minju-Partei (Gemeinsame Demokratische Partei), 2014 gegründet, vielfach einfach als Minju-Partei bezeichnet
 Thailand: Demokratische Partei (Thailand)
 Tonga: Democratic Party of the Friendly Islands
 Türkei:
 Demokrat Parti (1946), 1960 verboten
 Demokrat Parti (1992), 2005 aufgelöst
 Demokrat Parti (Türkei), bis 2007 Partei des Rechten Weges
 Turkmenistan: Demokratische Partei Turkmenistans
 Vereinigte Staaten: Demokratische Partei (Vereinigte Staaten)
 Vereinigtes Königreich: Democratic Party
 Zypern:
 Demokrat Parti (Türkische Republik Nordzypern)
 Dimokratiko Komma